Trail steht für:
 einen schmalen Weg, siehe Trampelpfad
 einen schmalen Pfad im Mountainbike-Sport, siehe Singletrail
 Laufen abseits befestigter Straßen, siehe Traillauf
 eine Disziplin im Reitsport, siehe Westernreiten
 ein Plattenlabel, siehe Trail Records
den Nachlauf des Vorderrads bei Zweirädern, siehe Nachlauf (Lenkung)

Trail ist der Familienname folgender Personen:
 Armitage Trail (1902–1930), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Buck Trail (1921–1996), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 James William Helenus Trail (1851–1919), schottischer Biologe

Trail ist der Name folgender Orte:
 Trail (British Columbia), eine Stadt in der kanadischen Provinz British Columbia
 Trail (Minnesota), eine Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota
 Trail (Oregon), eine Ortschaft im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon

TRAIL steht für:
 Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand, ein für das Immunsystem wichtiges Protein

Siehe auch:
 Trail-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Trail Inlet, Bucht an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mount Trail, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Trail Township (Begriffsklärung)
 Traill (Begriffsklärung)

Abkürzung